Las guerras anglo-maratha fueron tres guerras libradas por el territorio, en el subcontinente indio, entre el Imperio maratha y la Compañía Británica de las Indias Orientales, con la ayuda de tropas británicas.

Antecedentes 
Después de la muerte del peshwa Madhavrao en 1772, su hermano Narayanrao se convirtió en el nuevo peshwa del Imperio maratha. Cuando Narayanrao es asesinado tras una conspiración palaciega en agosto de 1773, su tío Raghunathrao (Raghoba) se convirtió en el nuevo peshwa, aunque no es el heredero legal del cargo. De hecho, la viuda de Narayanrao, Gangabai, había dado a luz a un hijo después de la muerte de su esposo y el recién nacido, Sawai Madhavrao, es decir, Madhavrao junior (en realidad, Sawai significa 'Uno y cuarto'), sería por tanto el nuevo peshwa. Doce jefes maratha, conocidos como los Baarbhai dirigidos por Nana Fadnavis, intentaron poner al niño en el trono y posicionarse como regentes. Como Raghunathrao, se negó a ceder su puesto, buscó la ayuda de los británicos en Bombay y firmó con ellos el Tratado de Surat el 6 de marzo de 1775.

Según el tratado, Raghunathrao cedió los territorios de Salsete y Bassein (Vasai) a los británicos, junto con parte de los ingresos de los distritos de Surat y Bharuch. A cambio, los británicos se comprometieron a proporcionar a Raghunathrao 2.500 soldados. El Consejo Británico de Calcuta (British Calcutta Council) condenó el tratado de Surat, y envió al coronel Upton a Pune para anularlo y hacer un nuevo tratado con la regencia. El Tratado de Purandhar (1 de marzo de 1776) anuló el de Surat, y retiró a Raghunathrao del poder a cambio de una pensión. No obstante, los británicos retuvieron los ingresos de los distritos de Salsete y Bharuch. El gobierno de Bombay rechazó este nuevo tratado y dio refugio a Raghunathrao. En 1777, Nana Fadnavis violó su tratado con el Consejo de Calcuta al conceder a los franceses un puerto en la costa oeste. Los ingleses, en respuesta, tomaron represalias enviando una fuerza expedicionaria a Pune. La guerra estaba servida.

Tres guerras anglo-maratha 
Se produjeron entre 1775 y 1818 tres guerras anglo-maratha:
 Primera guerra anglo-maratha (1775–1782)
 Segunda guerra anglo-maratha (1802–1805)
 Tercera guerra anglo-maratha (también conocida como Guerra Pindari) (1817–1818)

Referencias 

Guerras de India
Guerras de la Compañía Británica de las Indias Orientales
Guerras del Imperio maratha
Historia de Maharashtra
Guerras coloniales
Guerras del siglo XVIII
Guerras del siglo XIX